Sahai ist der Familienname folgender Personen:

 Sharda Sahai (1935–2011), indischer Tablaspieler
 Suman Sahai, indische Aktivistin und Gründerin der Gene Campaign